Raphicerus melanotis, também conhecido em português como xipene-do-cabo, é um pequeno antílope africano endêmico da África do Sul.

Pertence ao mesmo gênero biológico que os xipenes encontrados em Moçambique e países vizinhos (Raphicerus sharpei e Raphicerus campestris).

Referências

Antílopes
Mamíferos descritos em 1811